DSCH steht für:
 DSCH (Motiv), Notenmotiv von Schostakowitsch
 Concerto DSCH, Ballett von Alexei Ratmansky (2008) zum 2. Klavierkonzert (Schostakowitsch)
 Passacaglia on DSCH, Klaviersolo von Ronald Stevenson (1963)
 DSCH (Fachzeitschrift), Fachzeitschrift zu Schostakowitsch
 Downlink Shared Channel, Downlink-Kanal in Universal Mobile Telecommunications System zur Paketversendung an angeschlossenes User-Equipment
 Deutsches Tetragraf für Dż, Dż oder Dź
 Bahnhof Schwarzenberg (Erzgeb) Hp (DS100-Code), Betriebsteil des Bahnhofs Schwarzenberg (Erzgeb)

DSch steht für:
 Denkmalschutz, siehe Denkmalschutzgesetz

Dsch ist die deutsche Transkription der folgenden Buchstaben:
 Dschīm, Buchstabe des arabischen Alphabets
 Ջ, Buchstabe des ostarmenischen Alphabets
 Ճ, Buchstabe des westarmenischen Alphabets
 ჯ, Buchstabe des georgischen Alphabets
 Ӂ, Buchstabe des moldauisch-kyrillischen Alphabets
 Џ, Buchstabe des serbisch-kyrillischen Alphabets
 ǅ, Buchstabe des lateinischen Schriftsystems

Abkürzung